El distrito de Avallon es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Yonne, de la región de Borgoña (en francés Bourgogne). La subprefectura es la ciudad de Avallon.

Historia 
Cuando se creó el departamento de Yonne el 17 de febrero de 1800, el distrito de Avallon fue uno de los distritos originales.

Geografía 
El distrito de Avallon limita al norte con el departamento de Aube (región Champaña-Ardenas), al este con el departamento de Côte-d'Or (región Borgoña), al sur con el departamento de Nièvre (región Borgoña) y al oeste con el distrito de Auxerre.

Es el más oriental de los distritos del departamento, con una superficie de 2209,2 km². Tiene una población, en 2012, de 48.701 habitantes y su densidad poblacional es de  habitantes/km².

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Avallon son:
 Cantón de Ancy-le-Franc
 Cantón de Avallon
 Cantón de Cruzy-le-Châtel
 Cantón de Flogny-la-Chapelle
 Cantón de Guillon
 Cantón de L'Isle-sur-Serein
 Cantón de Noyers
 Cantón de Quarré-les-Tombes
 Cantón de Tonnerre
 Cantón de Vézelay

Comunas

Véase también 
 Cantones de Yonne
 Comunas de Yonne

Referencias 

Avallon